RTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Raton Municipal / Crews Field, Raton (Nuovo Messico), Stati Uniti